Troszyn – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Troszyn 
 Troszyn – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice 
 Troszyn – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Wolin
 Troszyn – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim
 Troszyn – dawna gromada w powiecie ostrołęckim w województwie warszawskim
 Troszyn – kolejowy przystanek osobowy w Troszynie, w województwie zachodniopomorskim

Osoby 
 Aleksiej Troszyn – rosyjski, a następnie radziecki wojskowy 
 Maksym Jurewicz Troszyn – (1978-1995) pieśniarz, poeta rosyjski

Zobacz też 
 Nowy Troszyn, Troszyn Polski